Emmanuel (o Emanuel) puede referirse a los siguientes hombres:

 Abraham Emanuel Fröhlich (1796-1865), poeta suizo.
 Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788), músico y compositor alemán.
 Charles Victoire Emmanuel Leclerc (1772-1802), militar francés.
 Emanuel Adrián Centurión (n.1982), futbolista argentino.
 Emanuel Alejandro García (n.1990), futbolista argentino.
 Emanuel Ax (n.1949), pianista estadounidense.
 Emanuel Biancucchi Cuccittini (n.1988), futbolista argentino.
 Emanuel Buchmann (n.1992), ciclista alemán.
 Emanuel de Witte (1617-1691), pintor neerlandés.
 Emanuel Fernando Scheffler Rego (n.1973), jugador de vóley playa brasileño.
 Emanuel Gottlieb Leutze (1816-1868), pintor estadounidense-alemán.
 Emanuel Ortega (n.1977), cantante y compositor argentino.
 Emanuel Trípodi (n.1981), futbolista argentino.
 Emanuel Ungaro (n.1933), diseñador de moda francés.
 Emanuel von Friedrichsthal (1809-1842), explorador, daguerrotipista, botánico y arqueólogo austríaco.
 Emanuel von Purkyně (1832-1882), botánico y meteorólogo checo.
 Emmanuel Callender (n.1984), atleta trinitense.
 Emmanuel (cantante mexicano) (n.1955), nombre artístico del cantante mexicano Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez.
 Emmanuel Carrère (n.1957), escritor, guionista y realizador francés.
 Emmanuel Drake del Castillo (1855-1904), botánico francés.
 Emmanuel Héré de Corny (1705-1763), arquitecto francés.
 Emmanuel Horvilleur (n.1975), cantante argentino.
 Emmanuel Lévinas (1906-1995), filósofo y escritor ruso.
 Emmanuel Palomares (n.1990), actor venezolano.
 Emmanuel-Augustin-Dieudonné-Joseph, conde de Las Cases (1766-1842), historiador francés.
 Emmanuel-Joseph Sieyès, conde Sieyès (1748-1836), político, eclesiástico, ensayista y académico francés.
 Éric-Emmanuel Schmitt (n.1960), escritor y dramaturgo francés.
 Friedrich Heinrich Emanuel Kayser (1845-1927), naturalista, micólogo, geólogo y paleontólogo alemán.
 Jean-Emmanuel Gilibert (1741-1814), político y botánico francés.
 Johan Emanuel Wikström (1789-1856), botánico sueco.
 Marie-Emmanuel-Guillaume-Marguerite Théaulon de Lambert (1787-1841), compositor, libretista y dramaturgo francés.
 Matías Emmanuel Cáceres (n.1990), piloto de automovilismo argentino.
 Rahm Israel Emanuel (n.1959), político estadounidense.

Asimismo, en música, puede hacer referencia a:

 Emanuel (banda) (1998-2008), grupo de música post-hardcore y hardcore punk.
 Emmanuel (álbum de Anuel AA) (2020), segundo álbum del cantante puertorriqueño Anuel AA.
 Emmanuel (álbum de Emmanuel) (1984), séptimo álbum del cantante mexicano Emmanuel.
 Emmanuel presenta (2003), decimoquinto álbum del cantante mexicano Emmanuel.

También, en religión, puede referirse a:

 Congregación Emanu-El de Nueva York, templo judaico en Nueva York (Estados Unidos).
 Jesús de Nazaret, Emanuel, Cristo o Jesucristo; figura principal del cristianismo.

Además, puede hacer referencia a:

 El condado de Emanuel (en inglés: Emanuel County), condado en el estado de Georgia (Estados Unidos).
 El Emmanuel College, uno de los colleges que constituyen la Universidad de Cambridge.
 La Operación Emmanuel (u Operación Emanuel), operación humanitaria llevada a cabo por Hugo Chávez entre 2007 y 2008.